Slovo brejlovec má více významů: 
 lidový výraz pro kobru indickou
 přezdívka českých lokomotiv řad 750, 753 a 754
 přezdívka belgických jednotek řady AM 86-89
přezdívka Saab 9-5 1.generace MY07→MY10